Rap jul & godt nytår er navnet på Shu-bi-duas julealbum, som udkom i 2001. Albummet er en blanding af nyt og tidligere udgivet materiale.

Spor

Eksterne henvisninger 
 Rap Jul & Godt Nytår på Discogs

Shu-bi-dua-opsamlingsalbum
Julealbum
Album fra 2001